Scheckter ist der Familienname folgender Personen:
 Ian Scheckter (* 1947), südafrikanischer Rennfahrer
 Jody Scheckter (* 1950), südafrikanischer Rennfahrer
 Toby Scheckter (* 1978), südafrikanischer Rennfahrer
 Tomas Scheckter (* 1980), südafrikanischer Rennfahrer